Высшая лига 1995 () — 21-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 4-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица

1-й этап 

 «ДАГ/Лиепая» опережает «Олимпию» по результатам личных встреч (2:2 и 2:0).

2-й этап

За 1−6 места 

1 РАФ квалифицировался, как обладатель Кубка Латвии.

За 7−10 места 

 «Сконто/Металс» опережает «ДАГ/Лиепаю» по результатам личных встреч (3:1, 1:0, 0:1 и 1:2).

Результаты матчей

1-й этап 

1 За неявку на домашнюю игру 10 июня, «Пардаугаве» было засчитано техническое поражение.
2 Из-за финансовых проблем, 16 июня «Пардаугава» снялась с чемпионата. Так как команда провела менее половины игр чемпионата, результаты игр с её участием были аннулированы.

2-й этап

За 1−6 места

За 7−10 места

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки

Факты 
 16 апреля в игре между «Стартом» и «Амстригом» (2:3) принял участие дисквалифицированный Андрей Пиеделс. Гостям засчитано техническое поражение.
 После 7-го тура рижская «Пардаугава» снялась с турнира из-за финансовых проблем. Результаты всех игр с участием «Пардаугавы» были аннулированы:
 «Пардаугава» − «Вилан-Д» − 0:0
 «Сконто» − «Пардаугава» − 4:0
 «Пардаугава» − РАФ − 0:1
 «Олимпия» − «Пардаугава» − 1:0
 «Пардаугава» − «Сконто/Металс» − 1:1
 «Старт» − «Пардаугава» − 3:1
 Лучшими судьями были признаны: Роман Лаюкс, Владимир Директоренко (оба — Рига), Андрей Сипайло (Даугавпилс).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 1995
 Первая лига Латвии по футболу 1995
 Вторая лига Латвии по футболу 1995

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

1995
Футбол в Латвии в 1995 году